

Persone 
 Adolfo Celli – calciatore argentino
 Alberto Celli – calciatore sammarinese
 Alessandro Celli – regista e autore televisivo italiano
 Angelo Celli – medico italiano
 Claudio Celli – cantante, paroliere, attore e produttore discografico italiano
 Claudio Maria Celli – arcivescovo italiano
 Davide Celli – disegnatore, attore e politico italiano, figlio di Giorgio
 Ernesto Celli – calciatore argentino
 Gennaro Celli – magistrato italiano
 Giancarlo Celli – scrittore, regista teatrale e attore teatrale italiano
 Giorgio Celli – etologo, scrittore e conduttore televisivo italiano
 Luca Celli – ex ciclista su strada italiano
 Ottorino Celli – ciclista italiano
 Paola Celli – ex sincronetta italiana
 Pier Luigi Celli – imprenditore italiano
 Teodoro Celli – giornalista, scrittore e critico musicale italiano

Altro 
 Bryn Celli Ddu – sito preistorico del Galles
 Celli ripieni – dolce tipico abruzzese
 Celli – plurale di cello, sinonimo di violoncello